Kchuan-čcheng je čínské místopisné jméno, které může označovat:

 Kchuan-čcheng (Che-pej) – mandžuský autonomní okres v městské prefektuře Čcheng-te v provincii Che-pej;
 Kchuan-čcheng (Ťi-lin) – městský obvod v městské prefektuře Čchang-čchun v provincii Ťi-lin.